Contea di Randolph o Randolph County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:

Contea di Randolph – Alabama
Contea di Randolph – Arkansas
Contea di Randolph – Carolina del Nord
Contea di Randolph – Georgia
Contea di Randolph – Illinois
Contea di Randolph – Indiana
Contea di Randolph – Missouri
Contea di Randolph – Virginia Occidentale